Odd – imię norweskie
 ODD – akronim ang. optical disc drive (nagrywarka)
 Odds BK – norweski klub piłkarski
 Odd – album zespołu SHINee